Cursed ("maledetto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Cursed – film del 2004 diretto da Yoshihiro Hoshino
 Cursed - Il maleficio (Cursed) – film del 2005 diretto da Wes Craven

Musica 
 Cursed – gruppo musicale hardcore punk canadese
 Cursed – album del gruppo death metal tedesco Morgoth del 1991
 Cursed – album dei Rotten Sound del 2011

Letteratura
 Cursed – romanzo di Jeremy C. Shipp
 Cursed – romanzo di Thomas Wheeler
 Cursed – romando di Frank Miller e illustrato da Tom Wheeler

Televisione 
 Cursed – serie televisiva del 2000
 Cursed – serie televisiva del 2020